Marginaster är ett släkte av sjöstjärnor. Marginaster ingår i familjen kuddsjöstjärnor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kuddsjöstjärnor
Marginaster